Некра́сов Бори́с Володи́мирович:

 Некрасов Борис Володимирович (1899, Москва — 1980, Москва) — російський хімік, член-кореспондент АН СРСР (1946).
 Некрасов Борис Володимирович (1920, Рязань — 1978) — російський письменник.